Хомери́ки (греч. Χωμερική) — фамилия греческого происхождения, понтийских греков. Родственные фамилии «Хомериди»(Χωμεριδή) и «Хомерикис»(Χωμερικής).

 Хомерики, Александр Автандилович (1948—2020) — советский и грузинский оперный певец, народный артист Грузинской ССР.
 Хомерики, Леван (род. 1974) — грузинский футболист.
 Хомерики, Николай Феликсович (род. 1975) — российский кинорежиссёр.
 Хомерики, Нино (род. 1998) — грузинская шахматистка.
 Хомерики, Ной Георгиевич (1883—1924) — министр земледелия и труда Грузии.